Tzum (plaats), een plaats in de gemeente Waadhoeke (Friesland)
VV Tzum, de voetbalvereniging uit de gelijknamige plaats
Tzum (tijdschrift), een literair tijdschrift
Tzumprijs voor de beste literaire zin, een literatuurprijs
Reynier van Tzum, onderkoopman bij de VOC, opperhoofd van de factorij in Dejima en burgemeester van IJlst
Tjum, een voormalige gemeente in Friesland met als hoofdplaats Tzum